Пелигрос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 9 км². Население — 11191 человек (на 2017 год). Расстояние — 5 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Excmo. Ayuntamiento de Peligros 
 Microweb turística de Peligros realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Situación de Peligros 
  Asociación Municipal de Coros y Danzas de Peligros
 Parroquia de Peligros
 Asociación Granadina de Amigos de la R.A.S.D. (Peligros)
  Semana de la Oralidad
 Periódico Diario Ideal Granada 
 Poligono Industrial Asegra 
 Camping Granada (Peligros) 

Муниципалитеты Гранады